Die Formel-BMW-Deutschland-Saison 2006 war die fünfte Saison der deutschen Formel-BMW-Meisterschaft, welche in diesem Jahr erstmals den Namen Formel BMW Deutschland anstelle von Formel BMW ADAC trug. Sie begann am 8. April 2006 in Hockenheim und endete am 29. Oktober 2006 an selber Stelle. Christian Vietoris gewann den Meistertitel der Fahrer, sein Team Josef Kaufmann Racing die Meisterschaft der Teams.

Starterfeld 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das FB02-Chassis von Mygale und 140 PS starke Motoren von BMW.

Rennkalender 
Die Rennen fanden überwiegend im DTM-Rahmenprogramm statt, je einmal trat die Serie zusammen mit der Formel 1 bzw. der Tourenwagen-Weltmeisterschaft an.

Wertungen

Punktesystem 
Die Punkte wurden nach folgendem Schema vergeben:

Fahrerwertung

Teamwertung

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2006